Andoni Goikoetxea je jméno:
 Andoni Goikoetxea Olaskoaga (* 1956) – španělský fotbalista a později trenér
 Ion Andoni Goikoetxea Lasa (* 1965) – španělský fotbalista